Алекса́ндр Серге́евич Я́ковлев () — советский авиаконструктор, чл.-корр. (1943) и академик АН СССР (1976). Генерал-полковник авиации (с 1984; с 1946 по 1951 — генерал-полковник инженерно-авиационной службы; с 1951 по 1971 — генерал-полковник инженерно-технической службы, c 1971 по 1984 — генерал-полковник-инженер). Дважды Герой Социалистического Труда. Генеральный конструктор ОКБ имени Яковлева (1956—1984). Лауреат Ленинской, Государственной и шести Сталинских премий.
Депутат Верховного Совета СССР.

Биография

Семья 
Родился а в Москве, в семье служащего. Русский. Отец — Сергей Васильевич, окончил московское Александровское коммерческое училище. По окончании обучения служил в транспортном отделе нефтяной фирмы «Товарищество братьев Нобель». Мать — Нина Владимировна, домохозяйка.
Род Яковлевых происходит из крепостных крестьян графа Дмитриева-Мамонова. Дед Александра Сергеевича — Василий Афанасьевич держал в Москве свечную лавку у Ильинских ворот и имел подряд на освещение люстр Большого театра.

«СВИДЕТЕЛЬСТВО
Ярославской Губернии, Рыбинского Уезда, прихода Села Спасскаго, что на Волге, бывой вотчины Графа Дмитриева-Мамонова, деревни Полтинина у крестьянина Харлампея Николаева (по фамилии Яковлева) тысяча восемьсот осьмнадцатаго 1818 года Апреля 25 дня родился сын Афанасий. Восприемником при крещении был тойже вотчины и деревни крестьянин Иван Егоров. Сей самый Афанасий Харлампиев (Яковлев) тысяча восемьсот тридцать седьмаго 1837 года Июня 9 дня был повенчан при Спасоволгской Церкви 1-м браком с Московскою мещанскою девицею Александрой Филиповой (урождённой Баскаковой). Рождение сей последней было тысяча восемьсот семнадцатаго года 1817 года Марта 7 дня от крестьянина б. Хлебникова Села Спасскаго Филиппа Кирилова (Баскакова). Восприемницею при крещении ея была тогож Села крестьянина Павла Кирилова жена Христина Данилова. Все эти сведения взяты из Метрических книг, хранящихся при Церкви; в верности чего с приложением Церковной печати свидетельствую Церкви Села Спасскаго, -по на Волге, Священник Петр Васильев Разумов. 6 Августа 1843 года».

Первая жена — Лидия Николаевна Рудинкина (брак с 1934 по 1937), инженер. Приёмная дочь Яна Рудзутака.
Внучка кучера великого князя Сергея Александровича Андрея Алексеевича Рудинкина.

Вторая жена — Медникова Екатерина Матвеевна, лётчик-испытатель.
Младший сын — Яковлев Александр Александрович (дочь — Яковлева Екатерина Александровна).
Старший сын — Яковлев Сергей Александрович (у него двое сыновей от разных жён).

Карьера 
В 1916 году поступил в частную мужскую гимназию П. Н. Страхова. В 1919—1922 годах работал курьером, продолжая учиться в школе. С 1922 года строил летающие авиамодели в школьном кружке. В 1920-е годы Яковлев — один из зачинателей советского авиамоделизма, планеризма и спортивной авиации.

В 1924 году Александр Яковлев построил свой первый летательный аппарат — планёр АВФ-10, который был премирован как один из лучших советских планёров на всесоюзных соревнованиях.

В 1924—1927 годах Яковлев работал сначала рабочим, затем мотористом лётного отряда ВВИА имени Н. Е. Жуковского. Несмотря на многочисленные просьбы и обращения, в академию его не брали, ввиду «не пролетарского происхождения». В 1927 году Яковлев построил лёгкий самолёт АИР-1. С тех пор 12 мая 1927 года, день первого полета АИР-1, считается датой рождения ОКБ А. С. Яковлева.

В 1927 году был зачислен в Академию имени Н. Е. Жуковского, которую закончил в 1931 году. В 1931 поступил инженером на авиазавод № 39 им. Менжинского, где в августе 1932 года организовал группу лёгкой авиации.

15 января 1934 года Яковлев стал начальником производственно-конструкторского бюро Спецавиатреста Авиапрома, в 1935—1956 годах был главным конструктором. Член ВКП(б) с 1938 года.

С 11 января 1940 года по 1946 год одновременно являлся заместителем наркома авиационной промышленности по новой технике, с марта 1946 года заместителем министра авиационной промышленности (по общим вопросам). В июле 1946 года оставил должность заместителя министра по собственному желанию:
Летом 1946 года в связи с большой занятостью в конструкторском бюро я решил просить об освобождении меня от обязанностей заместителя министра (к этому времени наркоматы уже были преобразованы в министерства) авиационной промышленности. На это требовалось согласие Сталина. Я волновался, не зная, как он отнесётся к моей просьбе.
8 июля 1946 года нас с министром Михаилом Васильевичем Хруничевым вызвал Сталин. (…)
— Почему? — удивился Сталин, обращаясь ко мне.
Я сказал, что работаю в наркомате уже длительное время, что, пока шла война и сразу же после её окончания, ставить вопрос об уходе не считал возможным. Но теперь, когда определены основы послевоенной перестройки нашей авиации на базе реактивных самолётов, прошу удовлетворить мою просьбу. Очень трудно совмещать конструкторскую и министерскую работу, и если я дальше останусь в министерстве, то неизбежно отстану как конструктор. Очень прошу не понять мою просьбу как дезертирство и освободить от работы в министерстве. Это будет только полезно для дела. Ведь я конструктор.
— Насчёт того, что вы конструктор, у меня сомнений нет, — заметил Сталин и, подумав немного, сказал:
— Пожалуй, вы правы. Прежде всего вы конструктор и лишаться вас как конструктора было бы неразумно. Сколько лет вы работаете в министерстве?
— Да уже больше шести лет.
— Ну как, хватит с него? — обратился он к Хруничеву. — А кем заменить?
Я назвал Сергея Николаевича Шишкина, который был в министерстве моим заместителем и начальником ЦАГИ.(…)

На следующий день я получил подписанные Сталиным два документа. Один — о присвоении мне звания генерал-полковника, другой — постановление Совета Министров СССР следующего содержания:

«Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Удовлетворить просьбу т. Яковлева А. С. об освобождении его от должности Заместителя Министра авиационной промышленности по общим вопросам, в связи с большой его конструкторской работой по созданию новых самолётов.
За шестилетнюю руководящую работу в Министерстве авиационной промышленности, наряду с личной конструкторской работой, объявить т. Яковлеву А. С. благодарность.
Председатель Совета Министров Союза ССР

И. Сталин
Управляющий делами Совета Министров СССР

Я. Чадаев».

Теперь я мог все силы и время посвятить конструкторской работе, хотя и не полностью освободился от работы в министерстве: за мной сохранили пост председателя научного совета.

С 1956 по 1984 год — Генеральный конструктор ОКБ имени Яковлева.

Всего ОКБ создало свыше 200 типов и модификаций летательных аппаратов, в том числе более 100 серийных:
 лёгкие самолёты различного назначения: спортивные, многоцелевые, в том числе реактивные
 истребители Великой Отечественной войны
 первые советские реактивные истребители и перехватчики
 десантные планеры и вертолёты, в том числе самый большой в мире в 1950-е вертолёт Як-24
 семейство сверхзвуковых самолётов, включающее первые советские сверхзвуковые бомбардировщики, разведчики и перехватчики
 первые в СССР самолёты короткого и вертикального взлёта и посадки, включая сверхзвуковой, не имеющий аналогов
 реактивные пассажирские самолёты
 беспилотные летательные аппараты

Генерал-полковник авиации (с 1984; с 1946 по 1951 — генерал-полковник инженерно-технической службы, с 1951 по 1984 — генерал-полковник инженерно-авиационной службы). Академик АН СССР (1976; член корреспондент с 1943 года).

С 1934 года самолёты ОКБ непрерывно находятся в крупносерийном производстве и эксплуатации. Всего построено более 70 тысяч самолётов «Як», в том числе более 40 тысяч самолётов во время Великой Отечественной войны, в частности 2/3 всех истребителей составляли самолёты Яковлева. Самолёты ОКБ отмечены Ленинской, Государственной и шестью Сталинскими премиями. Они получили широкое распространение в нашей стране и за рубежом. Сталинскую премию первой степени (150 000 рублей) А. С. Яковлев передал в марте 1943 года в Фонд обороны на строительство истребителя для самого лучшего лётчика Советских ВВС. 18 ноября 1943 года А. С. Яковлев вручил построенный на эти деньги самолёт Як-9 дважды Герою Советского Союза гвардии майору П. А. Покрышеву.

Скончался 22 августа 1989 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 11).

Самолёты 
Под руководством Яковлева ОКБ 115 выпустило свыше 200 типов и модификаций летательных аппаратов, в том числе более 100 серийных. С 1932 года самолёты ОКБ непрерывно находятся в крупносерийном производстве и эксплуатации. За 70 лет построено 70 000 самолётов «Як». Во время Великой Отечественной войны для фронта было построено 40 000 самолётов «Як». На самолётах КБ Яковлева установлено 74 мировых рекорда.

На самолётах Яковлева во время Великой Отечественной войны летали:
 советский лётчик-ас А. И. Покрышкин — очень недолго, предпочтя цельнометаллическую P-39 «Airacobra»;
 лётчики полка Нормандия-Неман;
 дважды Герой Советского Союза А. В. Ворожейкин — 46 сбитых самолётов из 52 (6 на И-16 на Халхин-Голе);
 А. И. Колдунов — 46 побед и Е. Я. Савицкий — 22 победы, причём последний был единственным летающим командиром авиакорпуса (в Красной армии после 1941 года не летали даже некоторые командиры полков).

Критика деятельности 
А. С. Яковлев находился в особых доверительных отношениях с И. В. Сталиным. В своих мемуарах Яковлев приводит следующий диалог с ним:
Уже с начала лета 1939 года Сталин меня стал вызывать для консультации по авиационным делам. Первое время меня смущали частые вызовы в Кремль для доверительного обсуждения важных вопросов, особенно когда Сталин прямо спрашивал:
— Что вы скажете по этому вопросу, как вы думаете?
Он иногда ставил меня в тупик, выясняя мнение о том или ином работнике.
Видя моё затруднительное положение, смущение и желая ободрить, он говорил:
— Говорите то, что думаете, и не смущайтесь — мы вам верим, хотя вы и молоды. Вы знаток своего дела, не связаны с ошибками прошлого и поэтому можете быть объективным больше, чем старые специалисты, которым мы очень верили, а они нас с авиацией завели в болото.
Именно тогда он сказал мне:
— Мы не знаем, кому верить.

Эти отношения после смерти И. В. Сталина вызвали нападки на Яковлева со стороны некоторых его коллег, пострадавших от репрессий. Так, например, конструктор Л. Кербер писал:
«Всех нас мучил вопрос, кто же способствовал аресту Туполева? Этот вопрос и теперь по-прежнему волнует многих авиаработников… Нет сомнений, без санкции Сталина арест произойти не мог, но чтобы её получить, органам было необходимо накопить материалы… Наиболее активным информатором о „сомнительных“ сторонах деятельности Туполева был А. С. Яковлев. У него был свой оригинальный метод: доносы щедро рассыпаны по страницам его книг. Дальнейшие факты заимствованы из них. Рассеянные — они не убеждают в злонамерениях Туполева. Сведённые воедино — смотрятся по-иному».

Кербер в данном случае явно ошибается, так как Туполев был арестован 21 октября 1937 года, а Яковлева стали вызывать в Кремль только в 1939 году; книги же Яковлев начал писать лишь в послевоенные годы. Поэтому доносы не могли быть «рассыпаны» на их страницах.

Яковлев понимал, что на должности заместителя наркома по опытному самолётостроению может стать объектом для обвинений в необъективности и «затирании» других авиаконструкторов.

Так впоследствии и произошло. Утверждалось (ниже — подробнее), что Яковлев, опасаясь конкуренции, «свернул» некоторые возможно перспективные работы других авиаконструкторов, среди которых упоминаются СК-1 и СК-2 М. Р. Бисновата, РК-800 (Раздвижное крыло 800 км/ч) Г. И. Бакшаева (1940 год) и так далее. Конструктор А. С. Москалёв в своих мемуарах ставит в вину Яковлеву прекращение работ над своими проектами сверхлёгкого истребителя САМ-13 (весна 1941 года) и сверхзвукового РМ-1 (1946).

Особенно часто в современных источниках утверждается «роковая» роль Яковлева в судьбе истребителей И-180, И-185 конструкции Н. Н. Поликарпова. Эта версия представляется сомнительной просто из-за несовпадения дат. Яковлев не мог быть ответственным за проблемы программы И-180 в 1939 году, поскольку в этот период он не имел никакого отношения к руководству авиационной промышленности СССР и занимал пост главного конструктора небольшого КБ завода № 115. Версия о противодействии Яковлева работам по И-185 также не находит документального подтверждения; более того, известно письмо Яковлева А. И. Шахурину от 4 марта 1943 года с рекомендацией срочно начать серийное производство этого самолёта:
«Положение с нашей истребительной авиацией вызывает большую тревогу. Наши серийные истребители, имеющие преимущества по лётным качествам перед известными нам истребителями противника до высоты 3000 мтр, на всех высотах выше 3000 мтр, и чем выше, тем больше, уступают вражеским истребителям.
Следует ожидать, что противник к началу лета сможет создать небольшие группы облегчённых истребителей Мессершмитт-109-Г2 и Фокке-Вульф-190, с которыми нашим серийным истребителям будет трудно бороться и на высотах от земли до 3000 мтр. Опыт воздушной войны за Сталинград показывает, что появления даже двух десятков Мессершмитт с более высокими по сравнению с нашими серийными истребителями качествами оказало исключительно тяжёлое воздействие на боеспособность наших истребительных частей; поэтому я считаю, что необходимо немедленно, не теряя ни минуты, доложить этот вопрос в Государственном Комитете Обороны и получить разрешение на постройку к началу лета двух-трёх десятков истребителей с лётными и боевыми качествами, заведомо превышающими такие же у возможных улучшенных истребителей противника, для парирования действий вражеских ударных истребительных частей.
Для этой цели необходимо немедленно начать серийное производство истребителей И-185, а также самолётов ЯК с моторами М-107-А с таким расчётом, чтобы к маю месяцу дать фронту хотя бы по 20-30 самолётов каждого типа. Самолёты И-185 и ЯК с мотором М-107А, обладающие примерно одинаковой скоростью 570—590 клм/час у земли и 680 клм/час на высоте 6000 мтр, должны обеспечить безусловное превосходство над возможными модификациями улучшенных истребителей противника.
По-видимому, вопрос этот не приобрел ещё необходимой остроты по той причине, что ВВС не осознал, по-видимому, всей серьёзности создавшегося положения с истребительными самолётами и не требует конкретного его разрешения. В частности, не исключена возможность, что в любой момент над любым нашим городом, находящимся в пределах 200 клм от фронта, появятся бомбардировщики противника в сопровождении истребителей Мессершмитт-109-Г, которые среди бела дня с высоты 6000 мтр будут совершенно безнаказанно производить бомбёжку, а мы оказать какое-либо противодействие, благодаря значительному превосходству вражеских истребителей на этой высоте перед нашими, находящимися на вооружении серийными истребителями, не сможем.
Подчёркиваю настоятельную необходимость немедленно доложить этот вопрос Государственному Комитету Обороны»

Весьма нелицеприятно отзывается о Яковлеве в своей книге «В небе над Кубанью» прославленный советский лётчик-ас А. И. Покрышкин.

Как заместитель наркома, Яковлев занимался вопросами опытного самолётостроения, тогда как вопросами серийного производства ведали два других заместителя — П. В. Дементьев и П. А. Воронин.

Библиография 
А. Яковлев является автором следующих книг:
 Рассказы авиаконструктора. — М., 1957.
 50 лет советского самолётостроения. — М., 1968.
 Цель жизни (записки авиаконструктора). Изд. 2-е, дополненное. — M.: Издательство политической литературы, 1970. — 623 с. с ил.
 Советские самолёты. Изд. 3-е. — М., 1979.

Награды и премии 
 дважды Герой Социалистического Труда (28.10.1940 медаль № 7; 12.7.1957)
 десять орденов Ленина (27.04.1939, 28.10.1940, 06.09.1942, 25.05.1944, 02.07.1945, 15.11.1950, 31.03.1956, 31.03.1966, 23.06.1981, 17.08.1984)
 орден Октябрьской Революции (26.4.1971)
 два ордена Красного Знамени (3.11.1944; 26.10.1955)
 орден Суворова I степени (16.9.1945)
 орден Суворова II степени (19.08.1944)
 орден Отечественной войны I степени (10.6.1945)
 орден Трудового Красного Знамени (17.9.1975)
 орден Красной Звезды (17.8.1933)
 Сталинская премия первой степени (1941) — за разработку новой конструкции самолёта («Як-1»)
 Сталинская премия первой степени (1942) — за разработку новой конструкции самолёта.
 Сталинская премия первой степени (1943) — за модификацию и усовершенствование боевых самолётов
 Сталинская премия первой степени (1946) — за разработку конструкции нового самолёта-истребителя «Яковлев-3» и коренное усовершенствование истребителя «Яковлев-9»
 Сталинская премия первой степени (1947) — за разработку конструкции нового образца боевого самолёта
 Сталинская премия первой степени (1948) — за создание нового типа боевого самолёта
 Ленинская премия (1972)
 Государственная премия СССР (1977)
 орден Почётного легиона степени «Офицер» ();
 Золотая авиационная медаль ФАИ (1967).

Память 
 В Москве в Парке авиаторов установлен бронзовый бюст Яковлева.
 Имя Яковлева носят:
 Опытное конструкторское бюро 115 (ОКБ 115)
 Московский машиностроительный завод «Скорость»;
 улица Авиаконструктора Яковлева (бывшая 2-я улица Усиевича) в районе Аэропорт (с 2006) в САО города Москвы;
 улица в Новороссийске.
 улица в Улан-Удэ.

См. также 
 ОКБ имени Яковлева

Примечания

Литература 
 Смирнов Г. Рассказы об оружии. — М.: Детлит, 1976.
 Якубович Н. В. Неизвестный Яковлев: «Железный» авиаконструктор. — М.: Яуза, Эксмо, 2012. — 672 с. — (Война и мы. Авиаконструкторы). — 3000 экз. — ISBN 978-5-699-54759-3
 Гордон Е. И. Реактивные первенцы Яковлева. // Авиация и время. — 2002. — № 6.

Ссылки 
 «Цель жизни» — мемуары А. С. Яковлева
 Антология Як
 Яковлев Александр Сергеевич
 Яковлев Александр Сергеевич
 Великие российские изобретатели
 Документальный фильм-интервью «Цель жизни» об Александре Яковлеве

Авиаконструкторы СССР
Действительные члены АН СССР
Дважды Герои Социалистического Труда
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Машиностроители
ОКБ имени Яковлева
Члены КПСС
Награждённые золотой авиационной медалью ФАИ
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Участники советско-японской войны (СССР)